Führen  steht für:
 Führen, Einleitung von Figuren beim Tanzen; siehe Führung (Tanz)
 Führen von Touristen durch einen Fremdenführer
 Führen eines Körpers auf vorgegebener Bahn; siehe Führungselement
 Führen, das Leiten, Bestimmen der Richtung; siehe Führung (Sozialwissenschaften)
 Führen, koordinierende Maßnahmen Vorgesetzter; siehe Menschenführung
 Führen, militärisch kommandieren; siehe Befehlsgewalt
 Führen eines Fahrzeugs; siehe Führerschein
 Führen einer Schusswaffe; siehe Waffenschein

Führen ist der Familienname folgender Personen:
 Leo Führen († 2013), deutscher Sportfunktionär 

Siehe auch:
 Führung
 Führer (Begriffsklärung)